|-
| 150901 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150902 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150903 - ||  || 21 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150904 - ||  || 26 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150905 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150906 - || 2001 TF || 8 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150907 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150908 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150909 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150910 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150911 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150912 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150913 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150914 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150915 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150916 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150917 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150918 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150919 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150920 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150921 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150922 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150923 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150924 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150925 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150926 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150927 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150928 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150929 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150930 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150931 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150932 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150933 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150934 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150935 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150936 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150937 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150938 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150939 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150940 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150941 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150942 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150943 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150944 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150945 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150946 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150947 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150948 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150949 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150950 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150951 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150952 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150953 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150954 - ||  || 13 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150955 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150956 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150957 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150958 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150959 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150960 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150961 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150962 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150963 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150964 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150965 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150966 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150967 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150968 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150969 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150970 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150971 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150972 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150973 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150974 - ||  || 14 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150975 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150976 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150977 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150978 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150979 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150980 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150981 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150982 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150983 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150984 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150985 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 150986 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 150987 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150988 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150989 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150990 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150991 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150992 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150993 - ||  || 25 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 150994 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150995 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150996 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150997 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150998 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 150999 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 151000 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-